Templomok
 Olaszország
San Francesco di Paola ai Monti, Róma
San Francesco di Paola (Altamura)
San Francesco di Paola (Nápoly)
San Francesco di Paola (Velence)